La  coupe de Suisse a débuté le 15 septembre  et s'est achevée le 20 mai 2013 avec la victoire du Grasshopper Club Zurich.

Clubs participants 
Toutes les équipes d'Axpo Super League (ASL - 10 équipes), Challenge League (ChL - 9 équipes, le FC Vaduz ne participant pas à la Coupe Suisse), des équipes de  Promotion (6 équipes), ligue Classique (13 équipes),  interregionale (10 équipes),  (15 équipes), et une équipe de la .

Résultats

Premier tour 
Le premier tour ( de finale) s'est disputé du 14 au 16 septembre 2012.

TT = Tenant du titre

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|14 septembre 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|15 septembre 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|16 septembre 2011

|}

Deuxième tour 
Le deuxième tour ( de finale) aura lieu le week-end du 10 et 11 novembre 2012.

TT = Tenant du titre

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|10 novembre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|11 novembre 2012

|}

Troisième tour 
Le troisième tour ( de finale) aura lieu le week-end du 8 et 9 décembre 2012.

TT = Tenant du titre

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|8 décembre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|9 décembre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|3 février 2013

|}

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Synthèse

Nombre d'équipes par division et par tour

Tableau final 

() = Tirs au but; ap = Après prolongation

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Suisse de football 2012-2013

2012-2013
Suisse M
Coupe M